Campagnemedailles in het algemeen
 Oorlogsmedaille (Oostenrijk-Hongarije) (Duits: Kriegsmedaille)
 Britse Oorlogsmedaille (Verenigd Koninkrijk, Engels: British War Medal)